Der Begriff Pavor stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „Angst“. Er bezeichnet
 Pavor diurnus (Tagangst), in der medizinischen Fachsprache
 Pavor nocturnus (Nachtangst), in der medizinischen Fachsprache einer Form der Parasomnie
 Pavor (Band), Eigenname einer Death-Metal-Band aus Bonn

 Pavor (Gemeinde Techelsberg), Ortschaft von Techelsberg am Wörther See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten